Георгий Шибанов:
 Шибанов, Георгий Владимирович (1900—1970) — участник Гражданской войны в Испании и движения Сопротивления во Франции.
 Шибанов, Георгий Петрович (род. 1929) — военный инженер, учёный, профессор, лауреат Сталинской премии (1949).